Trappe steht für:

 Trappen, ein Kranichvogel
 Trappe (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 La Trappe, ein französisches Kloster, Gründungskloster der Trappisten
 La Trappe (Biermarke), eine Biermarke
 Trappe (Maryland), eine Stadt im US-Bundesstaat Maryland
 Trappe (Pennsylvania), eine Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Zeche Trappe, eine Steinkohlengrube im südlichen Ruhrgebiet

Trappe ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Elisabeth Trappe (* 1939), deutsche Neurochirurgin
 Christoph Trappe (* 1959), deutscher Sprinter
 Heike Trappe (* 1966), deutsche Soziologin
 Hertha Trappe (1904–1989), deutsche Schriftstellerin
 Margarete Trappe (1884–1957), deutsch-britische Großwildjägerin
 Paul Trappe (1931–2005), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Trapp